Toto je seznam měst v Myanmaru.

V tabulce jsou uvedena města nad 70 000 obyvatel z výsledků sčítání lidu ze dne 31. března 1983. Odhad je k 1. lednu 2006. Počet obyvatel je uveden pro vlastní města bez příměstských oblastí.

Obchodní a průmyslové centrum Myanmaru představuje největší město Rangún s 5 miliony obyvatel. Dalšími velikými městy jsou Mandalaj, Moulmein, Basein, Pegu a Sistwei. Hlavním městem Myanmaru je od 6. listopadu 2005 nově založené Neipyijto, které v tabulce uvedeno není. V roce 2009 byl počet obyvatel Neipyijta odhadován na 925 000 obyvatel.

Externí odkazy 
 

Myanmar
 
města